

Geografia

Austria 
 Hohe Mandling – montagna delle Alpi di Gutenstein (Bassa Austria)
 Mandling – frazione della città di Radstadt nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Mandlingpass – passo tra i Tauri di Radstadt e le Alpi Scistose Salisburghesi, che collega le città di Radstadt (Salisburghese) e Schladming (Stiria)
 Vordere Mandling – montagna delle Alpi di Gutenstein (Bassa Austria)